Таскан — топоним:
 Таскан — река в Якутии, приток Индигирки;
 Таскан — река в Магаданской области, приток Колымы;
 Таскан — река в Якутии, приток Куйдусуна;
 Таскан — река в Якутии, приток Саккырыра;
 Таскан — село в Ягоднинском районе Магаданской области.
 Усть-Таскан — упраздрённый посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области.